Женская сборная Казахстана по волейболу
 Мужская сборная Казахстана по волейболу